Le district de Guangling (广陵) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le xian de Guangling (广灵) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme